Карум может означать:
 Карум — торговый пост (пригород, колония, буквально — пристань, ) на Древнем Ближнем Востоке;
 Карум — озеро в Эфиопии;
 Карум — персонаж книг А. М. Волкова о Волшебной стране.